Palmito - alimento obtido da região próxima ao meristema apical, do interior dos pecíolos das folhas de determinadas espécies de palmeiras 
 Palmito (artesanato) - ramo ou arranjo de flores produzido artesanalmente, inicialmente utilizando folhas de palmeiras mas também produzido com papel, pano ou lâminas de metal dobradas e armadas com finos arames
 Palmitos - município brasileiro no estado de Santa Catarina

Veja também 
 Palmital

Desambiguação